Балог () — угорське прізвище.

 Балог Адріан Степанович (?) — український скульптор і педагог. Викладач у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.
 Балог Василь Васильович (1980 — 2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Габор Балог
 Балог Габор (, 1975) — угорський боксер.
 Балог Габор (, 1976) — угорський п'ятиборець, олімпійський медаліст.
 Габор Балог (, 1990) — угорський плавець.
 Балог Золтан (1958) — угорський кальвіністський пастор і політик.
 Балог Клара Федорівна (1928—2018) — українська балетмейстер, народна артистка УРСР.
 Балог Михайло (1857 — 1916) — греко-католицький вікарій у Марамороському Сиґоті.
 Балог Михайло (1985) — український саксофоніст, ді-джей, музичний продюсер
 Балог Рудольф (1879 — 1944) — угорський фотограф.
 Балог Федір Калманович (1973—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Балог Чаба (1987) — угорський шахіст, гросмейстер.

 Балог-над-Іпеллю — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край, центральна Словаччина.

Див. також 
 Балога
Українські прізвища